
Termin -{PRL}- ima više značenja.

 Prolaktin, hormon

 Partija radikalne levice (PRL)

 -{ Physical Review Letters}-, časopis za fiziku